

Localidades
Steele (Alabama)
Steele (Missouri)
Steele (Dacota do Norte)
Steele City
Condado de Steele

Outros
Prêmio Leroy P. Steele

Desambiguação